Командные соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 1 августа 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 9 сборных. Командное первенство в фехтовании на рапирах состоялось в 24-й раз в рамках Олимпийских игр.

Сборная Франции выиграла командное первенство в рекордный восьмой раз, но эта победа стала первой за 21 год на Олимпийских играх в этом виде программы. На пути к золотым медалям французы взяли реванш за поражение на предыдущих Играх у команды России, выступавшей под флагом национального олимпийского комитета. Российская сборная предстала в обновлённом составе: из чемпионов Олимпиады в Рио-де-Жанейро на турнире в Токио участвовал лишь Тимур Сафин, а трём другим членам команды (братьям Антону и Кириллу Бородачёвым, а также Владиславу Мыльникову) на момент участия в Играх исполнился 21 год. В финальном матче победу одержала более опытная сборная Франции — 45-28. Команда США, как и 5 годами ранее, замкнула тройку призёров.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Примечания

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года